Into the New World pode se referir a:
 Into the New World, um álbum ao vivo do girl group Girls' Generation;
 Into the New World, uma canção de Girls' Generation;
 Into the New World, uma turnê de Girls' Generation.

Desambiguação